Элигуде́рз () — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан. Административный центр — город Элигудерз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Роз-о-Махру (بخش زز و ماهرو)
 Бешарат (بخش بشارت)
Население области на 2006 год составляло 134 802 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer 

Шахрестаны Лурестана